Думанян — фамилия.

 Думанян, Ваграм (род. 1962) — армянский государственный деятель, профессор, учёный.
 Думанян, Виктор Хачатурович (1926—2004) — российский скульптор, член-корреспондент РАХ (1997), народный художник РФ (2003).